El nombre de Basílica de San Lorenzo es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como Basílicas en honor a algún santo llamado Lorenzo.

Advocación 
 San Lorenzo, mártir – Festividad: 10 de agosto.
 San Lorenzo Ruiz – Festividad: 28 de septiembre.

Basílicas

en Alemania 
Basilika St. Lorenz
 Basílica de San Lorenzo, en Kempten, Baviera (:w:de).

en Bolivia 
 Basílica de San Lorenzo, en Santa Cruz de la Sierra.

en España 
 Basílica de San Lorenzo, en San Lorenzo de El Escorial.

en Italia 
Basilica de San Lorenzo
 Basílica de San Lorenzo de Florencia.
 Basílica de San Lorenzo, en Milán (:w:it).
 Basílica de San Lorenzo, en Mortara (:w:it).
 Basílica de San Lorenzo, en Nápoles (:w:fr).
 Basílica de San Lorenzo in Lucina, en Roma.
 Basílica de San Lorenzo Extramuros, en Roma.
 Basílica de San Lorenzo, en Vicenza (:w:it).

en Filipinas 
 Basílica de San Lorenzo Ruiz, en Binondo.